Bellomont bezeichnet:

 Earl of Bellomont, erblicher britischer Adelstitel, der dreimal in der Peerage of Ireland geschaffen wurde
 Haus Bellomont, US-amerikanisch-britisch-französisch-deutsches Filmdrama aus dem Jahr 2000